Joseph Alfred Duncan (1993) – calciatore ghanese
Joseph Duncan (1794-1844) – politico statunitense